Jordi Torras i Badosa (1980), jugador de futbol sala català
 Jordi Torras i Comamala (1922-1999), actor, crític i historiador cinematogràfic català